Силы () —  американский супергеройский телесериал, основанный на комиксах издательства Icon Comics. Премьера состоялась 10 марта 2015 года на PlayStation Network, под лейблом PlayStation Originals.

3 августа 2016 года стало известно, что второй сезон станет для шоу последним.

Сюжет 
Детективы Кристиан Уокер (Шарлто Копли) и Дина Пилгрим (Сьюзан Хейуорд) расследуют дела, связанные с супергероями и суперзлодеями с сверхчеловеческими способностями, которые являются обычным делом в их мире.

В ролях

Съёмки 
Съёмки начались в июле 2011 года в Чикаго.

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2015 году
Научно-фантастические телесериалы США
Телесериалы Sony Pictures Television

Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 2016 году
Экранизации комиксов Marvel